Štitare je lahko:
 Štitare, Kruševac (Srbija)
 Štitare, Novi Pazar (Srbija)